Wexelsen ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Delphin Wexelsen (1830–1883), norwegischer Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Marie Wexelsen (1832–1911), norwegische Schriftstellerin und Lyrikerin
 Vilhelm Andreas Wexelsen (1849–1909), norwegischer Bischof und Politiker